Miejscowości:

 Roux, miejscowość we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ardèche
 Origny-le-Roux, miejscowość we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Orne
 Villiers-le-Roux, miejscowość we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente
 Saint-Julien-le-Roux, miejscowość we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Ardèche

Osoby:

 Pierre Paul Émile Roux, francuski bakteriolog
 Guy Roux, francuski trener piłkarski
 George Roux, francuski malarz i ilustrator książek
 Julius von Roux, niemiecki architekt